Der Name Cynferth bezeichnet folgende Personen:

 Cyneferth (Lichfield), Bischof von Lichfield, † 841/845
 Cyneferth (Rochester), Bischof von Rochester, † 923/934